Romanov () sau Romanova (feminin; Романова), este un nume slav care derivă de la prenumele Roman (Роман). Se poate referi la:
 Orice membru al Casei Romanov
 Alexandra Romanova (dezambiguizare)
 Constantin Romanov (dezambiguizare)
 Maria Romanova (dezambiguizare)
 Mihail Romanov (dezambiguizare)
 Nicolae Romanov (dezambiguizare)
 Olga Romanova (dezambiguizare)